

Lokalizacje 

 Firlej – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w gminie Firlej
 Firlej – wieś w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Firlej – dzielnica Radomia
 Firlej – jezioro w woj. lubelskim
 Firlej – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim

Osoby noszące nazwisko Firlej 
 Andrzej Firlej – kasztelan radomski
 Andrzej Firlej – wojewoda sandomierski
 Henryk Firlej – arcybiskup gnieźnieński
 Henryk Firlej – biskup poznański
 Jan Firlej – kasztelan sanocki
 Jan Firlej – marszałek wielki koronny
 Jan Firlej – podskarbi wielki koronny
 Jan Firlej – polski szlachcic, poseł na sejm
 Marcin Firlej – dziennikarz
 Mikołaj Firlej – 1605–1640
 Mikołaj Firlej – hetman wielki koronny
 Mikołaj Firlej – wojewoda krakowski
 Piotr Firlej (zm. 1650) – kasztelan kamieniecki
 Piotr Firlej – wojewoda lubelski
 Piotr Firlej – wojewoda ruski
 Piotr Firlej z Dąbrowicy (zm. 1499) – sędzia i pisarz ziemski lubelski
 Stanisław Firlej – kasztelan i podkomorzy lubelski

Pozostałe 
 Firlej – rodzina szlachecka
 Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej” (klub „Firlej”) we Wrocławiu